Middleburg Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Middleburg Historic District (Florida), ID-Nr. 90000313
 Middleburg Historic District (Virginia), ID-Nr. 82001823